Дешифровка ронго-ронго, письменности острова Пасхи, обнаруженной в конце XIX века, до сих пор не осуществлена. Аналогично другим недешифрованным письменностям, существует множество гипотез относительно ронго-ронго, в том числе фантастических. Предположительно, содержание части одной таблички имеет отношение к лунному календарю, но даже эту часть пока не удалось расшифровать. Дешифровке препятствуют три обстоятельства: малое количество сохранившихся текстов (содержащих в сумме не более 15 000 знаков); отсутствие контекста для интерпретации текстов (иллюстраций или параллельных текстов на известных языках); а также то, что современный рапануйский язык подвергся сильному смешению с таитянским языком, поэтому вряд ли он близок языку табличек, особенно если они написаны в особом стиле речи (к примеру, представляют собой заклинания), а оставшиеся старорапануйские тексты сильно ограничены в жанре и могут не соответствовать табличкам.

С момента предложения Бутинова и Кнорозова в 1950-х годах большинство филологов, лингвистов и историков согласились с тем, что ронго-ронго — не настоящая письменность, а праписьменность, то есть идеографическая и ребусовая мнемоническая система, аналогично письму народа наси «дунба», что скорее всего делает её недешифруемой. Такой скептический настрой оправдан не только благодаря многочисленным провалившимся попыткам расшифровки, но и из-за крайней редкости самостоятельных систем письма. Пытавшиеся расшифровать ронго-ронго, опираясь на предположение о том, что это настоящее письмо, в основном считали его логографическим, реже — слоговым или смешанным. Статистически оно не выглядит ни строго логографическим, ни строго слоговым. Тема текстов неизвестна; различные исследователи предполагали, что они имеют генеалогический, навигационный, астрономический или сельскохозяйственный смысл. Устные предания позволяют предположить, что грамотны были очень немногие, а таблички считались сакральными.

Записи с острова Пасхи 

В конце XIX века, в период уничтожения общества рапануйцев работорговцами и эпидемиями, два любителя-лингвиста записали чтение и пересказ текстов с табличек от последнего рапануйца, который по его словам, мог читать эту письменность. Обе записи, как минимум, дефектны, и часто считаются бесполезными, однако это единственные данные от человека, который мог быть знаком с этой письменностью. Чешский этнограф Милослав Стингл писал о 3 рапануйцах, в разное время заявлявших разным европейским исследователям, что они якобы умеют читать таблички кохау ронго-ронго: Меторо, Уре Вае Ико, Томеника, последний из которых умер в 1914 году. Но на практике оказывалось, что все эти рапануйцы пели песни, держа таблички ронго-ронго в руках и не заглядывая в них. Когда исследователи просили их прочитать отдельные знаки этого письма, те не смогли сказать ничего вразумительного. В итоге некоторые исследователи пришли к выводу, что кохау ронго-ронго являются лишь неким священным мнемотехническим вспомогательным предметом.

Жоссен  
В 1868 году епископ таитянский Этьен Жоссен получил подарок от недавно перешедших в христианство жителей острова — верёвку из человеческого волоса, в которую была завёрнута табличка ронго-ронго, посчитанная ненужной. Он сразу же понял важность таблички и попросил жившего на Рапануи священника Ипполита Русселя собрать ещё табличек и поискать островитян, способных их читать. Руссель смог найти несколько табличек, но не нашёл знающих эту письменность. В следующем году на Таити Жоссен обнаружил работника с острова Пасхи по имени Меторо Тау’а Уре, который, по отзывам, знал таблички наизусть.

В промежутке с 1869 по 1874 годы Жоссен работал с Меторо, чтобы дешифровать четыре имевшиеся у него таблички: Табличка A «Тахуа», Табличка B «Аруку куренга», Табличка C «Мамари» и Табличка E «Кеити». Список дешифрованных ими знаков был опубликован после смерти Жоссена вместе с полным списком песнопений с табличек A и B. Он называется «списком Жоссена». Предполагалось, что эти таблички станут аналогом Розеттского камня для ронго-ронго, но этого не произошло. Среди прочих критических замечаний о расшифровке Жоссена имеется и такое: пять знаков были переведены как «фарфор», но на острове Пасхи этого материала не обнаружено. Это ошибка перевода: Жоссен назвал их «porcelaine», что по-французски означает одновременно и раковины каури, и похожую на них китайскую керамику. Глосс Жоссена pure также означает 

Он утверждал, что подобные фаллические тройки содержатся и в других текстах, однако в них знак 76 встречается редко. Фишер предположил, что это более поздняя стадия развития письма, где система превратилась в X Y Z без фаллического символа. Он заключил, что 85 % корпуса текстов состоит из подобных песнопений о создании мира, и что в короткое время они будут расшифрованы.

Возражения 
Имеется несколько возражений на методику Фишера.

 Когда Эндрю Робинсон проверил тексты на предмет нахождения схемы, он обнаружил, что всего 63 из 113 последовательностей полностью соответствуют указанной схеме («63 — максимальное количество, если каждое утверждение Фишера трактовать в его пользу»). Знак  иногда встречается в изолированной позиции, иногда в сочетании с таким же, а иногда в «неправильной» части тройки или во всех её частях. Поздняков же смог найти тройки Фишера только в плохо сохранившемся тексте «Та» и в одной строке Gv, которую Бутинов и Кнорозов считают родословной.
 Поздняковы посчитали, что все четыре знака фишеровского основного сочетания составляют до 20 % корпуса. Соответственно, легко найти примеры, в которых «Солнце совокупляется с рыбой», а иногда — с «птицей». Фишер не упоминает получившийся хаотический текст, где всё копулирует со всем в разнообразных маловероятных комбинациях. Кроме того, очевидно, что этот «прорыв» — «фонетический».
 Маркер множественного числа мау в рапануйском отсутствует, это элемент таитянской грамматики. Однако даже если бы аналогичный маркер и существовал, мау является таковым лишь перед существительным. После существительного «мау» — это прилагательное «настоящий, хороший».
 Ни в одном полинезийском мифе не встречается сюжет о совокуплении птиц и рыб для получения Солнца. Фишер говорит о том, что это близко 25-му куплету Атуа Матарири, однако этот куплет приведён в переводе Сэлмона, который не соответствует рапануйской транскрипции:

 Heima; Ki ai Kiroto Kairui Kairui-Hakamarui Kapu te Raa.

 Метро даёт следующую интерпретацию:

 He Hina [He ima?] ki ai ki roto kia Rui-haka-ma-rui, ka pu te raa.
 «Луна (?) совокупившись с Темнотой (?) создала Солнце»,

 и ни о птицах, ни о рыбах там не говорится.
 С чтением Фишера участок, идентифицированный как генеалогическая запись, становится семантически непонятным, несколько живых существ совокупляются с одной и той же человеческой фигурой, чтобы произвести сами себя:

  [черепаха] совокупилась с  [человеком], что породило  [черепаху]
  [акула?] совокупилась с  [человеком], что породило  [акулу]
 и т. п.
 Криптолог Томи Мелка пришёл к заключению о том, что гипотеза Фишера не может быть истинной для всей таблички, не говоря уже о других текстах.
 Лингвист-информатик Ричард Спроут  не смог воспроизвести параллели, которые Фишер проводил между табличкой I и другими текстами. Он провёл между всеми текстами и выяснил, что табличка I стоит от них в стороне:

В попытке проверить предположение Фишера об «отбрасывании фаллического символа», мы посчитали те же самые совпадения для варианта текста, из которого знак 76, фаллический символ, был убран. Предположительно, если бы во многих фрагментах других табличек находился текст, похожий на текст с таблички I, за исключением явно выраженного фаллоса, то вероятность найти совпадения между I и другими табличками повысилась бы без него. Результаты оказались теми же самыми: I всё ещё представляется изолированной надписью.

Поздняков  
В 1950-х годах Бутинов и Кнорозов провели статистический анализ нескольких текстов и пришли к выводу о том, что язык текстов не полинезийский, либо они написаны в сокращённом , потому что в них нет знаков, сравнимых по частотности с полинезийскими , аналогичными рапануйским артиклям te и he или предлогу ki. Эти находки использовались в качестве подтверждения того, что ронго-ронго является не письменностью, а мнемонической системой. Однако Бутинов и Кнорозов использовали коды Бартеля, которые Константин Поздняков отмечал как недопустимые для статистического анализа. Проблема, как отмечали и Бутинов, и Кнорозов, и сам Бартель, заключалась в том, что отдельные коды часто присваивались лигатурам и аллографам, как будто это независимые знаки. В результате, хотя транскрипция Бартеля впервые позволила вести дискуссию о содержании текста, она не пригодна для понимания его лингвистической структуры и мешала вести внутритекстовой поиск соответствий.

В 2011 году Поздняков выпустил препресс с анализом  таблички E (Кеити), включающий познаковое сравнение с транскрипцией у Бартеля (1958), где неверно идентифицированные знаки были исправлены по Хорли (2010).

Пересмотр инвентаря знаков 
Для разрешения проблемы Поздняков (1996) снова проанализировал 13 из хорошо сохранившихся текстов с целью идентифицировать все лигатуры и аллографы и добиться полного соответствия между графемами и их численным обозначением. Он заметил, что все тексты, кроме I и аверса G, состоят преимущественно из одних и тех же последовательностей знаков, записанных в разном порядке и в разном контексте. К 2007 году он идентифицировал около ста общих фраз, каждая длиной от 10 до 100 знаков. Даже если отбросить полностью параллельные тексты Gr-K и H-P-Q, половина остальных имеет подобный вид:

 
 Варианты этой 21-знаковой фразы, с небольшими изменениями, найдены 12 раз в 8 из 13 табулированных Поздняковым текстов: Ab4, Cr2-3, Cv2, Cv12, Ev3, Ev6, Gr2-3, Hv12, Kr3, Ra6, Rb6 и Sa1. Среди прочего, такие фразы помогли установить порядок чтения на некоторых табличках.

Повторяющиеся последовательности начинаются и заканчиваются ограниченным набором знаков. К примеру, многие начинаются или кончаются (или и то, и то одновременно) знаком 62 (рука, кончающаяся кругом:  или лигатурой, где знак 62 замещает крыло или руку фигуры (изображение см.  у Кудрявцева).

Выделение этих фраз позволило Позднякову определить, что некоторые знаки свободно варьируют как изолированно, так и в составе лигатур. Он предположил, что две руки  (четыре пальца с большим) и  (четыре пальца без большого), являются графическими вариантами друг друга, и замещают руки в других знаках:

 
 Аллографы: аллографы руки (слева), а также некоторые из 50 пар аллографов в лигатурах, которым Бартель присвоил разные цифровые коды.

Аналогично Поздняков предлагает считать головы с открытыми ртами, как в знаке  являются вариантами птичьих голов, так что вся серия Бартеля с 300 по 500 является либо лигатурами, либо вариантами знаков 600-й серии.

Несмотря на то, что некоторые знаки, сочтённые Бартелем аллографами, Поздняков отнёс к независимым, например, два варианта знака 27,  общее количество аллографов и лигатур сильно сократило 600-знаковый инвентарь Бартеля. Декодируя тексты с такими находками и заново сравнивая их, Поздняков смог найти вдвое больше общих фраз, что позволило ещё сильнее сократить количество знаков. К 2007 он вместе со своим отцом, первопроходцем российской информатики, пришёл к выводу о том, что 52 знака составляют 99,7 % корпуса. Таким образом он пришёл к выводу о том, что ронго-ронго — силлабическая письменность, смешанная с несиллабическими элементами, возможно, детерминативами или логограммами часто встречающихся слов (см. ниже). Анализ данных не опубликован.

{|class=wikitable width=500px
|+Предложенный Поздняковым инвентарь
|- align=center
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- align=center
! 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 14 || 15 || 16
|- align=center
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- align=center
! 22 || 25 || 27a || 28 || 34 || 38 || 41 || 44 || 46 || 47 || 50 || 52 || 53
|- align=center
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- align=center
! 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 66 || 67 || 69 || 70 || 71 || 74 || 76 ||  91
|- align=center
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- align=center
! 95 || 99 || 200 || 240 || 280 || 380 || 400 || 530 || 660 || 700 || 720 || 730 || 901
|- bgcolor=white
| colspan=13| Знак  Впервые предложил Поздняков. Инвертированный вариант 27b знака Бартеля под номером 27 (), судя по всему, является отдельным знаком. Хотя  выглядит как лигатура  и  статистически он ведёт себя как отдельный знак, аналогично тому, как буква «Ы» не является лигатурой «Ь» и «I».
|}

Повторяющиеся фрагменты табличек кроме Gv и I позволяет Позднякову предположить, что они не являются полноценными и не имеют разнообразного содержания, как ожидается от историй или мифологических текстов. Нижеприведённая таблица инвентаря, составленного Поздняковыми, содержит символы, отсортированные по уменьшению частотности, и первые два ряда знаков составляют 86 % корпуса.

{|style="text-align: center"
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|}

Статистическое обоснование 
Получив сильно сокращённый словарь, Поздняков смог проверить собственные теории о природе письма. Он вычислил распределение вероятностей знаков в десяти текстах (исключая табличку I) и определил, что оно совпадает с распределением слогов в древних рапануйских текстах, таких как Апаи, и почти идеально ложится в закон Ципфа. Он использовал это как подтверждение и того, что ронго-ронго — слоговое письмо, и того, что оно подходит для рапануйского языка. К примеру, наиболее частый знак, 6, и наиболее частый слог , оба составляют до 10 % текста; слоги те и хе, которые Бутинов и Кнорозов сочли спорными, могут с результатами 5,7 % и 3,5 % быть ассоциированы с любыми распространёнными знаками ронго-ронго. В дополнение к этому, соединённые или смешанные знаки соответствуют количеству слогов как в текстах, так и в их лексиконе, что предполагает, что каждая комбинация знаков означает слово.

{|class=wikitable
|+ Распределение слов и лигатур по размеру
! rowspan=3| Слогов в слове;Знаков в лигатуре !! colspan=2| Полные тексты !! colspan=2 | Словари знаков
|-
!Рапануйский !! Ронго-ронго !!Рапануйский !! Ронго-ронго
|-
| (n = 6847) || (n = 6779) || (n = 1047) || (n = 1461)
|-
! Один
| 42 % || 45 % || 3.7 % || 3.5 %
|-
! Два
| 36 % || 32 % || 40 % || 35 %
|-
! Три
| 15 % || 18 % || 33 % || 41 %
|-
! Четыре или более
| 7.1 % || 5.2 % || 23 % || 21 %
|-
! В среднем
| 1,9 слога || 1,9 знака || 2,8 слога || 2,8 знака
|}

В обоих корпусах в текстах было намного больше односложных слов и отдельных знаков, чем в лексиконах. То есть, в обоих текстах крайне малое количество подобных форм очень часто встречается, что позволяет предположить, что ронго-ронго совместим с рапануйским, в котором есть небольшой набор очень частотных односложных грамматических частиц. Ронго-ронго и рапануйский также почти идентичны в распределении слогов/знаков, которые встречаются изолированно, в средней и конечной позициях в пределах слова/лигатуры.

Однако, хотя подобные статистические тесты продемонстрировали, что ронго-ронго совместим с рапануйским языком, слоговая — не единственная письменность, которая могла бы дать подобный результат. В рапануйских текстах примерно две дюжины частотных многосложных слов, к примеру, арики «вождь», ингоа «имя» и руа «два», имеют такую же частотность, как и слоги, тогда как другие слоги, к примеру, , менее частотны, чем такие слова.

Подозрение на то, что ронго-ронго может оказаться не полностью слоговым, поддерживается позиционными рисунками текстов. Распределение рапануйских слогов в многосложных словах и в знаках ронго-ронго в пределах лигатур очень похоже, что усиливает слоговые связи. Однако односложные слова и отдельные знаки ведут себя очень по-разному; в этом плане ронго-ронго вовсе не выглядит слоговым. К примеру, все знаки, кроме  встречаются изолированно, тогда как лишь половина из 55 рапануйских слогов могут существовать как односложные слова. Более того, среди слогов, встречающихся в изолированной позиции, частота такого поведения гораздо ниже, чем у знаков: всего три слога , , , встречаются более, чем половину раз изолированно (как грамматические показатели). Контекстный анализ может помочь объяснить это: тогда как рапануйские односложные слова являются грамматическими показателями, и обычно стоят перед многосложными существительными и глаголами, так что односложные слова редко встречаются вместе, изолированные знаки ронго-ронго обычно стоят рядом, что предполагает другую функцию. Поздняков выдвинул теорию о том, что причиной такого отличия может быть присутствие детерминативов, или двойное назначение знаков — для записи звуков и как логограммы в изоляции, как в письме майя. С другой стороны, ни один знак в изоляции не достигает частотности артиклей те и хе или предлога ки в тексте. Возможно, что эти частицы просто не записывали, но Поздняков предполагает, что они записаны вместе со следующим словом, как в классической латыни и арабском.

Ещё более усложняют задачу повторения. В рапануйском есть два вида повторения: удвоенные слоги в корнях (например, мамари), и грамматическая редупликация двусложных слов, как в слове ронго-ронго. В рапануйском словаре двойные слоги, как в «мамари», встречаются на 50% чаще, чем встречались бы при случайном распределении. Однако в текстах ронго-ронго аналогичные знаки типа AA лишь на 8% более вероятны. Аналогично, в рапануйском двусложные редуплицированные слова типа «ронго-ронго» в семь раз более часты, чем при случайном распределении, давая 25% словаря, а в ронго-ронго последовательности типа ABAB лишь вдвое более часты, давая 10% словаря. Если ронго-ронго — фонетическое письмо, то это расхождение должно быть объяснено. Поздняков предполагает, что возможно наличие знаков или модификаций знаков, обозначающих удвоение, к примеру, поворот направо и налево.

Звуковые соответствия 
Результаты статистического анализа будут испытывать сильное влияние любых ошибок в определении инвентаря знаков, а также отличиями от чисто силлабического представления, как «знак для редупликации». Также имеются значительные отличия в частотах появления отдельных слогов в рапануйских текстах, что делает прямую идентификацию сложной. Хотя Поздняков не смог с определённостью присвоить знакам чтения, статистика позволяет определить возможные.

Самый частотный рапануйский слог — те, — может быть выражен самым распространённым знаком,  который ведёт себя не как фонограмма. Он, в основном, появляется в начальной позиции и чаще встречается в тексте, чем любой рапануйский слог — а оба этих признака характерны для артикля. Возможный знак для удвоения —  который также очень частотен и ведёт себя не как фонограмма, но встречается в основном в финальной позиции.

Из-за повторений (таких, как ки ’аи ки рото в Атуа Матарири) статистику по частотам звуков лучше всего считать на списках слов (то есть, по каждому отдельно). Поздняков использовал несколько основных корреляций между ронго-ронго и рапануйским, чтобы сузить число возможных фонетических значений глифов ронго-ронго. К примеру, относительные частоты глифов в начальной, срединной и конечной позициях в лигатурах предположительно позволяют сопоставить их возможные звуковые значения с аналогично распределёнными слогами. К примеру, слоги, начинающиеся на нг, чаще встречаются в конце слова, чем в начальной позиции. Частотность, рисунок удвоений и редупликации, с другой стороны, позволяет ассоциировать знаки руки со слогами, состоящими из гласного звука:

 Частотность. Слоги, не содержащие согласных более частотны в рапануйском, чем слоги, начинающиеся на любой из согласных звуков. Среди гласных  встречается более чем вдвое чаще любого другого. Таким образом, слоги, составляющие больше 3 % рапануйского лексикона, — это , , , , ; , , , , ; и . (Три самых частотных слога, , , , составляют четверть корпуса.) Знаки, составляющие больше 3 % корпуса ронго-ронго, —   или       Как указано выше, 200 и 3 ведут себя не как фонограммы. Из оставшихся пяти четыре — конечности (руки и крылья).
 Редупликация. Гласные в грамматической редупликации слоги без согласных также самые частотные; аналогично и знаки      на всех них конечности.
 Удвоение. Среди удвоенных слогов, однако, слоги без согласных гораздо более редки. Четыре слога , , , , удваиваются реже, чем если бы распределение было случайным. Три других знака также менее часты, чем по вероятности:   и  два из них изображают руки или крылья.

{| class=wikitable
|+ Возможная система звуков
! Самые частые
|  ||  ||  ||  || 
|-
! Самые редуплицируемые
|  ||  ||  ||  || 
|-
! Реже всего удваиваемые
|  ||  ||  || ||
|-
! Значение (?)
| ? || ? || || ||
|}

Исключительно высокие частоты знака  и слога  везде, кроме дублированной позиции, позволяют предположить, что у 6 может быть чтение . Поздняков с меньшей уверенностью предположил, что второй по частоте знак,  может иметь чтение .

Возражения 
Поздняков признаёт, что его анализ очень чувствителен к точности определения инвентаря знаков. Так как он не публиковал методики его определения, работу Позднякова невозможно проверить.

На 2008 год работа Позднякова удостоилась небольшого количества ответов. Исследователь Спроут  в публикации 2007 года предполагает, что эффекты распределение частот — простой результат закона Ципфа, и ни ронго-ронго, ни старинные тексты не репрезентативны для рапануйского, и их сравнение вряд ли приведёт к положительному результату.

Де Лаат 
Другая расшифровка, , Мари де Лаат , в 2009 году, покрывает три таблички, A, B и E. Хорли в 2010 году выпустил критический обзор. Все три текста, по де Лаату, состоят из диалога. Теория де Лаата незаурядна, однако, к примеру, лигатура , которую он считает именем Таэа (по его предположению, Таэа убил свою жену), найдена в шести уцелевших текстах, что позволяет в таком случае считать Таэа одним из главных героев рапануйской традиции. Но подобного персонажа нет в сохранившейся устной литературе рапануйцев; лигатура идентифицирована Харриссоном как межстраничный разделитель, а Бартель обнаружил её параллели в формах 380.1.3 и 1.3. Однако в теории де Лаата 1.3 не может читаться как «Таэа». Участники диалогов в этом случае должны быть разными, и деление де Лаата «нестабильно». Кроме того, в его теории имеются серьёзные грамматические ошибки, а также прочтения, оказавшиеся заимствованиями из постколониального таитянского языка. В ответ на критику де Лаат начал «пересматривать» свои переводы.

Гипотезы о подражании европейской письменности 
Биолог Джаред Даймонд и некоторые другие исследователи предполагают, что кохау-ронго-ронго появились в результате знакомства туземцев с европейской письменностью при посещении острова Пасхи испанцами в 1770 году, или даже позже, в ходе рейдов перуанских работорговцев в 1862—1863 годах. Даймонд заявляет, что все 25 табличек ронго-ронго сделаны уже после контактов с европейцами, так как все они изготовлены из различных кусков деревьев, не произраставших на острове, и, вероятно, брошенных на острове мореплавателями (обломок весла и т.д.), а некоторые, возможно были сделаны туземцами специально для продажи миссионерам. Радиоуглеродная датировка таблички, находящейся в Берлинском музее, показала, что она была сделана между 1830 и 1870 годами и была изготовлена из дерева , которое произрастает как на острове Пасхи, так и на других островах Тихого океана. Науке неизвестны доказательства существования табличек ронго-ронго до 1864 года, когда их впервые увидел католический миссионер Э. Эйро.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ронгоронго острова Пасхи. Содержит первичные источники: Эйро, Альфонс Пинар, Уильям Томсон, Джордж Кук, Рутледж; старые расшифровки; шифры Бартеля построчно; все нумерованные знаки Бартеля; английский перевод словаря Энглерта
  (1935) Остров Пасхи и его тайны, содержит ранние фото многих табличек и список Жоссана (с. 1, с. 2, с. 3, с. 4). Раздел ронго-ронго находится здесь.
 Дискуссии со Стивеном Фишером и критикой Жака Ги
 Сайт Ричарда Спроута, содержащий указатель повторяющихся последовательностей
 Сайт Константина Позднякова с публикациями

Ронго-ронго
Дешифровка забытых письменностей